La famiglia  Bach è stata un'importante famiglia tedesca, esistita per circa tre secoli. Dei suoi membri la maggior parte esercitò il mestiere di musicista. Il più noto di essi fu Johann Sebastian Bach (1685-1750).

La genealogia della famiglia Bach, dal titolo Ursprung der musicalisch-Bachischen Familie, venne compilata da Johann Sebastian stesso e fu completata da suo figlio, Carl Philipp Emanuel.

Storia 
Secondo l'Ursprung, il capostipite della famiglia era un certo Veit Bach, mugnaio e suonatore di cetra, morto verso il 1577. Da allora i Bach furono sempre musicisti: dei 31 membri che si succedettero da Veit a Johann Sebastian, quasi tutti furono liutai, pifferai, violinisti da taverna, organisti o cantori.

La famiglia Bach si trasferì in Turingia dalla Slovacchia, dov'era originaria, intorno alla metà del XVI secolo. I Bach divennero molto conosciuti, al punto che il loro cognome, nelle città della Turingia, era diventato sinonimo di "musicista". In zigano e nel dialetto di alcune zone dell'Europa centrale il termine "bach" assunse il significato di "musicista ambulante".

Esistevano vari rami della famiglia: i Bach di Erfurt, di Ohrdruf, di Arnstadt, Wechmar, Gotha, Meiningen, Sondershausen, Jena, Coburgo, Altenburg, Gera ed Eisenach.

I rami patrilineari si sono tutti estinti. L'ultima componente diretta della famiglia, Carolina Augusta Wilhelmine, morì il 13 maggio 1871. Esiste tuttavia una discendenza matrilineare, con il cognome von Colson, imparentata con Johann Sebastian Bach.

Casa Bach a Wechmar e Johann Sebastian Bach con alcuni dei suoi figli.

Tavole genealogiche

Ramo principale

Ramo Erfurt

Ramo Eisenach

Ramo Arnstadt

Ramo von Colson
Discendenza matrilineare del ramo di Eisenach. Johann Christoph Friedrich von Colson è stato il bisnipote di Johann Sebastian Bach.

Note

Bibliografia
 
 

Musicisti tedeschi
Bach